Первая империя — исторически первой империей был Аккад, основанный царём Саргоном в III тыс. до н. э..
 Первая империя (1804—1815) (Le Premier Empire) — эпоха империи Наполеона Бонапарта во Франции.
 Первая Бразильская империя (1822—1831)
 Первая Мексиканская империя (1822—1823)

Примечания